Adolphe Trillard (1826-1908) est un gouverneur de l'Inde française.
 André Trillard (1947 -) est un homme politique français.
 Marc Trillard (1955 -) est un écrivain français.

Orthographe voisine 

Le trilliard est un grand nombre qui vaut 1021.